Mix FM Campinas é uma emissora de rádio Brasileira. Opera no dial FM, na frequência de 101.1 MHz. Sua torre fica situada na cidade de Valinhos perto da divisa com Campinas.

De 2003 a 2009, rede contou com uma afiliada na região de Campinas que operava também no dial FM na frequência de 97.5 MHz, o grande problema da afiliada era a fraca cobertura de sinal em Campinas  já que o sistema irradiante da antiga Mix FM Campinas ficava em Itupeva, a cerca de 30 Km do centro de Campinas.

Dados técnicos do sistema Irradiante 

Campinas
Estações de rádio de Campinas
Estações de rádio fundadas em 2010